Wołosi i Lasoniowie – polska grupa muzyczna, w której skład wchodzą muzycy ludowi oraz muzycy klasyczni.

Zespół powstał w 2007 roku pierwotnie pod nazwą Wałasi i Lasoniowie. Nastąpiło wtedy spotkanie dwóch muzyków klasycznych braci Krzysztofa i Stanisława Lasoniów z muzykami ludowymi z kapeli Wałasi z Beskidu Śląskiego: Zbigniewa Wałacha, Jana Kaczmarzyka, Zbigniewa Michałka i Roberta Waszuta. W 2010 r. jako Wołosi i Lasoniowie (już bez Zbigniewa Wałacha, lidera Wałachów) zdobyli Grand Prix podczas XIII Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja oraz nagrodę publiczności „Burza Braw” i Złote Gęśle dla Krzysztofa Lasonia.

W 2011 r. utwór „Groniczek” otrzymał główną nagrodę konkursu EBU „Svetozar Stracina” w Bratysławie na najlepsze folkowe nagranie Europy.

Zespół koncertował w Filharmonii Gdańskiej, Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Śląskiej, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Festiwalu Karpaty Off er, w Polskim Radiu. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Razem z pianistą Januszem Olejniczakiem występowali na Międzynarodowym Festiwalu Gwiazd FORTE piano w Toruniu. Wołosi i Lasoniowie wielokrotnie grali dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Zameczku Prezydenckim w Wiśle i w Belwederze.

Muzyka zespołu to brzmienia melodii Beskidu Śląskiego oraz klimat muzyki Karpat wzbogacone wirtuozerią i improwizacją skrzypków klasycznych.

Od 2012 zespół używa nazwy „Vołosi”.

Dyskografia 
 „Wołanie” (2007)
 „Maj” (2009)
 „Vołosi” (2011)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona zespołu

Polskie zespoły kameralne
Laureaci Konkursu Nowa Tradycja
Polskie zespoły ludowe